Centrale Idroelettrica ima više značenja:
 Centrale Idroelettrica, Bolzano
 Centrale Idroelettrica, Parma